Джонс, Кирк:
 Джонс, Кирк (род. 1964) — британский режиссёр и сценарист
 Джонс, Кирк (род. 1973) — американский рэпер и актёр, известный как Sticky Fingaz.